Lenka – nome proprio di persona ceco e slovacco femminile
 Lenka – cantautrice e attrice australiana
 Lenka – album di Lenka del 2008
 Lenka – comune slovacco del Distretto di Rimavská Sobota
 Lenka (oggi Łęka Opatowska) – comune della Polonia
 Lenka – genere di Insetti della sottofamiglia degli Pteromalinae
 Lenka – poesia dell'autore macedone Kočo Racin, contenuta nella sua raccolta Albe candide
 10390 Lenka – asteroide della fascia principale